Никита Аркадьевич Кримян (Хримян) (1913—1955) — министр государственной безопасности Армянской ССР, , полковник (1944).

Биография 
Родился в семье рабочих, образование — общее среднее. Член ВКП(б). В органах ОГПУ-НКВД с 1931 г., начав работу практикантом оперуполномоченного экономического отдела ОГПУ Грузинской ССР. В 1937—1939 гг. заместитель начальника Следственной части НКВД Грузинской ССР, в 1939—1945 гг. — начальник Следственной части, заместитель начальника Управления НКВД по Львовской области. 

В 1937 г. вёл следствие по делу И. Д. Орахелашвили. Л. Я. Лурье характеризует Кримяна как законченного садиста.

С 14 марта 1941 г. заместитель начальника УНКВД по Ярославской области, с 12 мая 1943 г. по 7 мая 1945 г. начальник УНКГБ по Ярославской области. 

Впоследствии работал министром МГБ Армянской ССР. В 1947 г. за склоки и непартийное поведение был снят с этого поста и назначен с понижением на должность начальника УМГБ по Ульяновской области. В 1951 г. за незаконные аресты граждан, применение незаконных методов следствия, за преследование и необоснованные увольнения честных коммунистов в Ульяновской области с этой должности снят и уволен из органов МГБ. 

Вернувшись в Армянскую ССР, в 1951—1953 гг. работал начальником отдела кадров министерства пищевой промышленности республики. По обвинению в многократных нарушениях социалистической законности 25 сентября 1953 г. был арестован. 3 ноября 1955 г. его ходатайство о помиловании Президиум Верховного Совета СССР отклонил. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 15 ноября 1955 г. был расстрелян.

Примечания

Литература 
 Саркисян А. Е. Разведка и контрразведка: армянский след (Биографические очерки о разведчиках и контрразведчиках). — : «Амарас», 2005. — С. 193.
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941.
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941—1954: Справочник.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Армяне в «деле Лаврентия Берия»
 Жизнь отца
 УНКГБ по Ярославской области

Сотрудники НКВД
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Расстрелянные в Грузинской ССР
Народные комиссары и министры Армянской ССР
Казнённые в 1955 году